Grant Avenue station (BMT Fulton Street Line)
 Grant Avenue (Fulton Street Line)